Die 89. Rallye Monte Carlo (Rallye Automobile de Monte-Carlo 2021) war der erste von 12 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2021. Die Rallye bestand aus 15 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 21. und dem 24. Januar gefahren.

Hintergrund 
Trotz der COVID-19-Pandemie konnte die Rallye-Monte Carlo 2021 stattfinden. Eine Nachtprüfung wurde gestrichen, womit die Rallye eine Wertungsprüfung (WP) weniger hatten als im Vorjahr. Im Service-Park und an den Renntagen waren keine Zuschauer zugelassen.

Bericht 
Sébastien Ogier (Toyota) gewann die Rallye Monte Carlo zum achten Mal und feierte seinen 50. Sieg zusammen mit Co-Pilot Julien Ingrassia. Nur Teamkollege Elfyn Evans konnte teilweise mit dem Tempo des siebenfachen Weltmeisters mithalten. Auf Rang drei folgte der erste Nicht-Toyota-Fahrer Thierry Neuville im Hyundai i20 Coupe WRC. Da Ogier bei der abschließenden Wertungsprüfung und zu gleich die Powerstage ebenfalls der Schnellste war, ließ er sich maximale 30 Punkte gutschreiben im Weltmeisterschaftsklassement. Die ersten beiden Wertungsprüfungen sicherte sich Ott Tänak (Hyundai) am Donnerstag, am Freitagmorgen ging Ogier in Führung, musste diese aber nach einem Reifenschaden an Evans abgeben. Ogier verlor 30 Sekunden auf den neuen Führenden. Da am Samstag Evans in erster Linie auf Sicherheit fuhr, überholte ihn Ogier wieder, und diesmal gab der Franzose die Führung nicht mehr ab bis in Ziel. Evans fehlten am Ende über 30 Sekunden auf den Sieg.

Nach einem zweiten Reifenschaden fiel Tänak endgültig aus. Teamkollege Thierry Neuville, mit seinem neuen Co-Piloten Martijn Wydaeghe, kam weiter nach vorne. Nach dem Neuville sich mit der Reifenwahl vertan hatte am Freitag, harmonierten Pilot und Co-Pilot immer besser am Samstag und Sonntag, und am Ende standen die beiden auf dem Siegerpodest als Dritte.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 84 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis 

Insgesamt wurden 62 von 79 gemeldeten Fahrzeuge klassiert.

Wertungsprüfungen 

*Ein Shakedown wurde nicht ausgetragen am Anfang der Rallye.

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Informationen und Resultate bei https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Monte Carlo https://acm.mc/

Einzelnachweise 

Monte Carlo
2021